Dračevica je lahko:
 Dračevica, Hrvaška
 Dračevica, Črna gora